Velika nagrada Monaka 1958 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 18. maja 1958.

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 100
| 2:52:27,9
| 5
| 8
|-
! 2
| 34
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 100
| + 20,2 s
| 10
| 6
|-
! 3
| 36
|  Peter Collins
| Ferrari
| 100
| + 38,8 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 16
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 97
| +3 krogi
| 3
| 3
|-
! 5
| 8
|  Harry Schell
| BRM
| 91
| +9 krogov
| 12
| 2
|-
! 6
| 24
|  Cliff Allison
| Lotus-Climax
| 87
| +13 krogov
| 13
| 
|-
! Ods
| 40
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 91
| Motor
| 11
| 
|-
! Ods
| 58
|  Jo Bonnier
| Maserati
| 71
| Trčenje
| 16
| 
|-
! Ods
| 26
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 69
| Pog. gred
| 15
| 
|-
! Ods
| 18
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 56
| Menjalnik
| 4
| 
|-
! Ods
| 38
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 47
| Črpalka za gorivo
| 6
| 1
|-
! Ods
| 28
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 38
| Motor
| 8
| 
|-
! Ods
| 6
|  Jean Behra
| BRM
| 29
| Zavore
| 2
| 
|-
! Ods
| 46
|  Giorgio Scarlatti
| Maserati
| 28
| Motor
| 14
| 
|-
! Ods
| 30
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 22
| Motor
| 1
| 
|-
! Ods
| 32
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 11
| Pregrevanje
| 7
| 
|-
! DNQ
| 22
|  Ron Flockhart
| Cooper-Climax
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 50
|  Ken Kavanagh
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 48
|  Gerino Gerini
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 12
|  Bruce Kessler
| Connaught-Alta
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 14
|  Paul Emery
| Connaught-Alta
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 44
|  Maria Teresa de Filippis
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 56
|  André Testut
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 52
|  Giulio Cabianca
| Osca
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 54
|  Luigi Piotti
| Osca
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 42
|  Horace Gould
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 10
|  Ron Flockhart
| BRM
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 12
|  Bernie Ecclestone
| Connaught-Alta
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 50
|  Luigi Taramazzo
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 56
|  Louis Chiron
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 4
|  Paco Godia
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958